Getzinger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alexia Getzinger (* 1967), österreichische Politikerin und Kulturmanagerin
 Hans Getzinger (* nach 1460–nach 1526), österreichischer Baumeister, Steinmetz
 Jennifer Getzinger (* 1967), US-amerikanische Regisseurin  
 Rudy Getzinger (* 1943), US-amerikanischer Fußballspieler